Posthotel bezeichnet:

 Posthotel Löwen, Hotel im schweizerischen Mulegns
 Mönchs Posthotel, ehemaliges Hotel im deutschen Bad Herrenalb
 Pflaums Posthotel, ehemaliges Hotel im deutschen Pegnitz